«Синьцзян Флаинг Тайгерс» (, ) — китайский баскетбольный клуб, выступающий в Северном дивизионе Китайской баскетбольной ассоциации (КБА). Участник Кубка чемпионов Азии. Представляет город Урумчи, Синьцзян-Уйгурский автономный район, выступает на Хуншань Арена. Спонсор команды — компания «Синьцзян Гуанхуэй Групп» (, ). Чемпион Китая сезона 2016—17.

История 
В 1999 году Бюро образования и спорта СУАР совместно с компанией «Синьцзян Гуанхуэй» приняли решение о создании профессионального баскетбольного клуба. В сезоне 2000 года команда выступала в третьем дивизионе, а по итогам выступлений получила повышение в классе.
 
В сезоне 2004/05 «Синьцзян Флаинг Тайгерс» заняли третье место в Северном дивизионе, однако в полуфинале уступили «Цзянсу Дрэгонз». В следующем сезоне (2005/06) команда заняла второе место, однако вновь уступила в полуфиналах «Дрэгонз».

Выступления в чемпионате 

  По итогам сезона с команды были сняты очки

Достижения 
 Обладатель Кубка чемпионов Азии : 2016

Текущий состав

Известные игроки 
  Менге Батыр
  Тан Чжэндун
  Сюэ Юйюань
  Кори Бенджамин
  Дэвид Джексон
  Элтон Форд
  Исаак Остин
  Аарон МакГи
  Кеньон Мартин
  Квинси Дауби
  Тим Пикетт
  /  Гани Лаваль
  /  Ике Диогу
 / Хуан Мендес
  Патрик Миллс
  Эл Джефферсон

Примечания

Ссылки 
 Синьцзян Флаинг Тайгерс на Байдупедии 
 Официальный сайт 

Китайская баскетбольная ассоциация
Баскетбольные клубы Китая